Comberton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Comberton, village du Cambridgeshire
Comberton, localité du Herefordshire
Great Comberton, village du Worcestershire
Little Comberton, village du Worcestershire

Homonymie de toponyme